Wielka Pustynia Słona – w USA
 Wielka Pustynia Słona – w Iranie